Округ Юинта () располагается в штате Юта, США. Официально образован в 1880 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 32 588 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 11 657,602 км2, из которых 11 603,212 км2 суша и 56,980 км2 или 0,500 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 25 224 жителей в составе 8 187 домашних хозяйств и 6 541 семей. Плотность населения составляет 2,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 9 040 жилых строений, при плотности застройки около 1,00-го строения на км2. Расовый состав населения: белые — 87,73 %, афроамериканцы — 0,11 %, коренные американцы (индейцы) — 9,38 %, азиаты — 0,22 %, гавайцы — 0,08 %, представители других рас — 1,05 %, представители двух или более рас — 1,43 %. Испаноязычные составляли 3,54 % населения независимо от расы.

В составе 44,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 65,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 20,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 17,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 7,30 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 3,05 человека, и средний размер семьи 3,45 человека.

Возрастной состав округа: 34,60 % моложе 18 лет, 10,70 % от 18 до 24, 25,40 % от 25 до 44, 19,30 % от 45 до 64 и 19,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 29 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,90 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 34 518 USD, на семью — 38 877 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 33 966 USD против 21 199 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 13 571 USD. Около 12,00 % семей и 15,00 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 18,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 10,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Юинта, штат Юта 
 Национальная ассоциация округов США 
 Dinosaur National Monument website 
 Ashley National Forest website 

Округа Юты